Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Bucharest Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 15. bis 17. Juli 2017 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb. Lesley Kerkhove rückte als Lucky Loser ins Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Bukarest